Giuseppe Lanza, duca di Camastra, magistrato del XVII secolo
Giuseppe Lanza, scrittore del XX secolo
Giuseppe Lanza Branciforte, senatore
Giuseppe Lanza di Scalea, sindaco di Palermo
Giuseppe Lanza di Trabia, deputato